Jorge Daniel Valdez, ex calciatore paraguaiano
Jorge Vidal Valdez, calciatore argentino